Shrink Small-Outline Package (SSOP) é um encapsulamento de circuitos integrados para montagem superficial. Chips SSOP possuem terminais em formato de "asa de gaivota" emergindo dos dois lados longos, e um espaçamento entre terminais de 0,635 mm.

Ver também
 Plastic Small-Outline Package (PSOP)
 Thin Small-Outline Package (TSOP)
 Thin-Shrink Small Outline Package (TSSOP)

Ligações externas 

-Um chip multiplexador 74HC4067 num encapsulamento SSOP. Uma moeda estadunidense de 25 cents é exibida ao lado como referência de tamanho.
 ALVES, Abel. Memória - Parte 3 em forumpcs.com.br. Acessado em 16 de maio de 2008.

Encapsulamentos